Dehwari bezeichnet
 Dehwar (Volk): Iranische Volksgruppe in Pakistan
 Dehwari (Sprache): deren Sprache, ein persischer Dialekt